Alsjön (Alsjö) kan syfta på:
Alsjön, Lerums kommun, ort vid sjön Alsjön (Stora Lundby socken, Västergötland) sydväst om sjön Mjörn i Lerums kommun, 
Alsjö, fäbodvall i Forsa och Delsbo socknar.

Alsjön (Alsjö) kan också syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Alsjö göl, sjö i Emmaboda kommun,  (2,8 ha)
Alsjö, Västergötland, sjö i Marks kommun,  (66,1 ha)
Alsjön (Flo socken, Västergötland), sjö i Grästorps kommun,  (5,57 ha)
Alsjön (Fors socken, Västergötland), sjö i Trollhättans kommun,  (2 ha)
Alsjön (Stora Lundby socken, Västergötland), sjö i Lerums kommun, 
Alsjön, Östergötland, sjö i Ydre kommun, 
Alsjön (Gåsinge-Dillnäs socken, Södermanland), sjö i Gnesta kommun,  (34,3 ha)
Alsjön (Vårdinge socken, Södermanland), sjö i Södertälje kommun,  (7,39 ha)
Stora Alsjön, sjö i Södertälje kommun,  (6,94 ha)
Alsjön, Åshammar, sjö i Sandvikens kommun,  (16,1 ha)
Alsjön, Styttingarna, Sandvikens kommun, sjö i Sandvikens kommun,  (8,24 ha)
Alsjön (Forsa socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (18,6 ha)
Alsjön (Ljusdals socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (2,82 km²)

Se även
Alträsket
Altjärn
Alesjö, sjö i Vetlanda kommun,  (9,65 ha)
Aldersjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn